Юй Вэнься (род. 6 августа 1989, Шанчжи) — победительница международного конкурса красоты Мисс Мира 2012. Юй Вэнься стала второй китаянкой — обладательницей титула Мисс мира. В 2007 году этот конкурс выиграла Чжан Цзылинь.

Биография 
Юй Вэнься учится в музыкальном училище и хочет стать учителем музыки.

Примечания

Ссылки 
 Юй Вэнься — фотогалерея